Sankt Pauls, St. Pauls oder St. Paul’s steht für:

geografische Objekte:
 St. Pauls (Eppan), Fraktion der Gemeinde Eppan, Südtirol
 St. Pauls (Rodeneck), Fraktion der Gemeinde Rodeneck, Südtirol
 St. Pauls (Newfoundland and Labrador), Ort in Kanada
 St. Paul’s Parish, Verwaltungseinheit von Antigua, siehe Parish of Saint Paul (Antigua und Barbuda)

Kirchengebäude:
 Paulskirche, Kirchen des Hl. Apostel
 Paulskloster, Klöster des Hl. Apostel
 Paul-vom-Kreuz-Kirche, Kirchen des Hl. Ordensstifters

Bildungseinrichtungen in Hongkong:
 St. Paul’s College (Hongkong)
 St. Paul’s Co-educational College (Hongkong)

Siehe auch:
 Saint Pauls
 Sankt Paul
 Saint-Paul